Рэнди Джонс (; 23 июля 1981, Куиспамсис, Нью-Брансуик) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — защитник.

На драфте НХЛ не выбирался. 24 июля 2003 года как свободный агент подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2001-02  Clarkson University         NCAA   34    9   11   20   32
2002-03  Clarkson University         NCAA   33   13   20   33   65
2003-04  Philadelphia Phantoms       AHL    55    8   24   32   63  12   0   1   1  17
2003-04  Philadelphia Flyers         NHL     5    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2004-05  Philadelphia Phantoms       AHL    69    5   19   24   32  18   0   5   5  10
2005-06  Philadelphia Flyers         NHL    28    0    8    8   16  --  --  --  --  --
2005-06  Philadelphia Phantoms       AHL    21    2    3    5   53  --  --  --  --  --
2006-07  Philadelphia Flyers         NHL    66    4   18   22   38
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                         99    4   26   30   54

Ссылки 
 Статистика Д. на сайте Internet hockey database

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Выпускники Университета Кларксона